Les  sont un ordre de requins qui inclut les plus connues des espèces de requin comme le grand requin blanc, des espèces extrêmement rares comme les requins grande-gueule ou encore des requins fossiles de grande taille comme le Mégalodon.

Étymologie 

Lamniforme est issu du grec lamna ou lamnaes signifiant « requin », suivi du terme « forme » (du latin forma).

Caractéristiques 
2 nageoires dorsales.
Une nageoire anale.
5 fentes branchiales.
Des yeux sans membrane protectrice.
Bouche étendue derrière les yeux.

Espèces actuelles 
Selon  :
 famille Alopiidae Bonaparte, 1835
 Alopias ou requin renard
 Alopias pelagicus Nakamura, 1935 — Requin renard pélagique
 Alopias superciliosus (Lowe, 1841) — Requin renard à gros yeux
 Alopias vulpinus (Bonnaterre, 1788) — Requin renard commun
 famille Cetorhinidae Gill, 1861
 Cetorhinus
 Cetorhinus maximus (Gunnerus, 1765) — Requin pèlerin
 famille Lamnidae Bonaparte, 1835
Carcharodon
Carcharodon carcharias (Linnaeus, 1758) — Grand requin blanc
 Isurus
 Isurus oxyrinchus Rafinesque, 1810 — Requin-taupe bleu
 Isurus paucus Guitart Manday, 1966 — Petit requin taupe
 Lamna
 Lamna ditropis Hubbs & Follett, 1947 Requin-taupe saumon
 Lamna nasus (Bonnaterre, 1788) — Requin taupe commun
 famille Megachasmidae Taylor, Compagno & Struhsaker, 1983
 Megachasma
 Megachasma pelagios Taylor, Compagno & Struhsaker, 1983 — Requin grande gueule
 famille Mitsukurinidae Jordan, 1898
 Mitsukurina
 Mitsukurina owstoni Jordan, 1898 — Requin lutin
 famille Odontaspididae Müller & Henle, 1839
 Carcharias
 Carcharias taurus Rafinesque, 1810 — Requin-taureau
 Carcharias tricuspidatus Day, 1878 — Requin-taureau indien
 Odontaspis
 Odontaspis ferox (Risso, 1810) — Requin féroce
 Odontaspis noronhai (Maul, 1955) — Requin noronhai
 famille Pseudocarchariidae Taylor, Compagno & Struhsaker, 1983
 Pseudocarcharias
 Pseudocarcharias kamoharai (Matsubara, 1936) — Requin-crocodile

Les relations familiales des différentes familles sont présentées dans le cladogramme suivant :

Autre cladogramme montrant les relations au sein des Lamniformes. La topologie des familles existantes est basée sur Vella & Vella (2020) et les emplacements des Cretoxyrhinidae et Otodontidae sont basés sur Ferrón (2017), Cooper (2020) et Greenfield (2022).

Galerie

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taxon décrit en 1958